Името Славия може да се отнася до:

Панславизъм 
Славия е името на обединената славянска държава, създаването на която прокламира панславизмът.

В България 
 ПФК „Славия“ – футболен отбор от София, България;
 Славия – стадион в София, България, на който играят домакинските си мачове ПФК „Славия“ и ХК „Славия“;
 ВК „Славия“ – волейболен клуб от София, България;
 БК „Славия“ – баскетболен клуб от София, България;
 ХК „Славия“ – хокеен клуб от София, България;
 „Славия“ – футболен клуб от Ново село, област Видин, България;
 „Славия“ – някогашен футболен клуб от Пловдив, България.

В Беларус 
 „Славия“ – футболен клуб от град Мозир, Беларус.

В Босна и Херцеговина 
 ФК „Славия“ – футболен клуб от Сараево, Босна и Херцеговина.

В Словения 
 ХК „Славия“ – хокеен клуб от Любляна, Словения.

В Чехия 
 СК „Славия“ – футболен отбор от Прага, Чехия;
 ХК „Славия“ – хокеен клуб от Прага, Чехия.
 СК Моравска Славия – футболен отбор от град Бърно.
 СК Ханацка Славия – футболен отбор от град Кромержиж.
 Кафене „Славия“ – емблематично пражко кафене от края на 19 век.